George Bastl e Chris Guccione erano i detentori del titolo, ma Bastl si è ritirato nel 2009 e Guccione ha deciso di partecipare al Baton Rouge Pro Tennis Classic 2010.

Il doppio del torneo di tennis Soweto Open 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Nicolas Mahut e Lovro Zovko che hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Raven Klaasen e Izak van der Merwe.

Teste di serie 

 Jonathan Marray /  Jamie Murray (quarti di finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

 Nicolas Mahut /  Lovro Zovko (campione) 
 Jonathan Erlich /  Harel Levy (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Soweto Open 2010